Batavia Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Batavia Township (Arkansas)
 Batavia Township (Illinois)
 Batavia Township (Michigan)
 Batavia Township (Ohio)